Eilmannsberg ist der Name folgender Orte:

 Eilmannsberg (Gemeinde Hörbich), Ortschaft von Hörbich, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Eilmannsberg (Gemeinde Pfarrkirchen), Ortschaft von Pfarrkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich